En Pologne, Przyłęk est le nom :
dans la voïvodie de Mazovie :
 de la gmina de Przyłęk, dans le powiat de Zwoleń.
 du village de Przyłęk, chef-lieu de cette gmina.
 du village de Przyłęk, dans le powiat de Garwolin.

dans d'autres voïvodies :
 du village de Przyłęk, dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 du village de Przyłęk, dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 du village de Przyłęk, dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 du village de Przyłęk, dans la voïvodie de Łódź.
 du village de Przyłęk, dans la voïvodie de Sainte-Croix.
 du village de Przyłęk, dans la voïvodie de Silésie.